Protodinychoidea é uma superfamília de ácaros contendo apenas a família Protodinychidae, com um género e três espécies.

Ácaros
Mesostigmata